

Hidrografia 
 Rio Piraí (Rio de Janeiro)
 Rio Piraí (Santa Catarina)
 Rio Piraí (Paraná) 
 Rio Piraí (Bolívia) 

Desambiguações de hidrografia